

Cinema 
 Adriana Lecouvreur (Adrienne Lecouvreur) – film del 1913 diretto Henri Desfontaines e Louis Mercanton
 Adriana Lecouvreur – film del 1919 diretto Ugo Falena
 Adriana Lecouvreur (Dream of Love) – film del 1928 diretto da Fred Niblo
 Adriana Lecouvreur (Adrienne Lecouvreur) – film del 1938 diretto da Marcel L'Herbier
 Adriana Lecouvreur – film del 1955 diretto da Guido Salvini

Musica 
 Adriana Lecouvreur – opera lirica di Francesco Cilea del 1902

Teatro 
 Adrienne Lecouvreur – attrice francese
 Adriana Lecouvreur – dramma di Eugène Scribe e Ernest Legouvé